Vareljo ima više značenja:
 Vareljo (Asti)
 Vareljo (Kuneo)